Rawlinson ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Rawlinson (1867–1934), britischer Polospieler 
 Brian Rawlinson (1931–2000), britischer Schauspieler
 Christopher Rawlinson (* 1972), britischer Leichtathlet
 Connell Rawlinson (* 1991), walisischer Fußballspieler
 George Rawlinson (1812–1902), britischer Historiker und Geistlicher der Kirche von England
 Greg Rawlinson (* 1978), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler

 Herbert Rawlinson (1885–1953), englischer Schauspieler
 Jana Rawlinson (* 1982), australische Sprinterin und Hürdenläuferin, siehe Jana Pittman
 Peter Rawlinson, Baron Rawlinson of Ewell (1919–2006),  britischer Rechtsanwalt, Politiker, Schriftsteller und Life Peer
 Peter Rawlinson, britischer Autoingenieur und Manager
 Regina Rawlinson (* 1957), deutsche Literaturübersetzerin und Dozentin